Jméno Martin Vaculík označuje nebo označovalo více osob:
 Martin Vaculík (1680?-1742) - moravský či slovenský fratiškán a hudebník
 Martin Vaculík (1922-2001) - český politik
 Martin Vaculík (1950-) - novinář
 Martin Vaculík (1973-) - psycholog
 Martin Vaculík (1981-) - redaktor časopisu Svět motorů, expert přes vznětové motory
 Martin Vaculík (1988-) - autor výchovných omalovánek
 Martin Vaculík (1990-) - slovenský motocyklový závodník